Widodo (plaats), plaats in Musi Rawas, provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Joko Widodo (1961), Indonesisch politicus en president